Wiarda (De Zuidlanden), buurtschap/wijkdorp van Leeuwarden
 Bea Wiarda (1959), Nederlands atlete
 Gerard Wiarda (1906-1988), Nederlands jurist
 Sjoerd Wiarda (1355-1410), potestaat van Friesland
 Tileman Dothias Wiarda (1746-1826), Oost-Fries historicus
 Nitard Hendrik Wiarda (1915-1989), oud-directeur van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP)